Antica diocesi di Malacca, oggi arcidiocesi di Singapore
Attuale diocesi di Melaka-Johor, che comprende la città e lo stato di Malacca